

Astronomia 
 2012 Guo Shou-Jing – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Monti Jing – catena montuosa situata nella parte occidentale della contea di Nanzhang, nella provincia dello Hubei, in Cina

Filosofia 
 Jing – termine del taoismo e della medicina tradizionale cinese

Personaggi televisivi 
 Jing-Mei Chen – personaggio della serie televisiva E.R. – Medici in prima linea interpretato da Ming-Na

Persone 
 Jing Boran (1989) – cantante e attore cinese
 Jing Haipeng (1966) – astronauta cinese
 Jing Ruixue (1988) – lottatrice cinese
 Jing Tian (1988) – attrice cinese